Se llama deificación o divinización al acto de colocar a los hombres en el grupo de los dioses. 

Los egipcios distinguían dos especies de divinidades: 

 unas, inmortales como el Sol, la Luna, los Astros, los Elementos
 otras, mortales, es decir, los grandes hombres que por sus bellas acciones habían merecido los honores divinos. 

Se pueden reducir a seis o siete clases los que merecieron ser deificados, según la doctrina evemerista: 

 los que nacieron de la imaginación de los poetas
 aquellos a quienes el interés paternal o filial tomó por objeto de su dolor y luego después de un culto destinado a suavizarlo
 los antiguos reyes como Saturno, Urano, etc. 
 los que habían hecho grandes servicios a la humanidad con la invención de algún arte o por sus conquistas y victorias
 los antiguos fundadores de las ciudades
 los que habían descubierto países enviando en ellos colonias y en una palabra, todos aquellos que se habían hecho dignos del público reconocimiento
 también los que la lisonja colocó en esta clase siendo de este número los emperadores romanos a favor de los cuales ordenó el senado la apoteosis.

Referencias
 Diccionario universal de mitología

Conceptos religiosos